Mysateles gundlachi is een zoogdier uit de familie van de hutia's (Capromyidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Chapman in 1901.

Voorkomen 
De soort komt voor in Cuba.

Hutia's
IUCN-status bedreigd
Endemisch dier uit Cuba